Ulrika Eleonora er navnet på flere personer:

 Ulrika Eleonora den ældre (1656-1693) – svensk dronning, datter af Frederik III af Danmark og Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg.
 Ulrika Eleonora den yngre (1688-1741) – svensk dronning (regerende dronning 1719-1720). Datter af Karl 11. af Sverige og Ulrika Eleonora af Danmark, gift i 1715 med Frederik 1. af Sverige (Fredrik af Hessen).